Kootenays (peuple) ;
 Kutenai, la langue de ce peuple.